Evanston har flere betydninger:

Byer i USA 
 Evanston − by beliggende i staten Illinois
 Evanston, Wyoming − amerikansk by